Hotellet kan syfta på:

Film och TV 
 Hotellet (amerikansk TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1983–1988.
 Hotellet (dansk TV-serie) – en dansk TV-serie från 2000–2002.
 Hotellet (film) – en svensk film från 2016.

Litteratur 
 Hotellet (roman av Arthur Hailey) – en roman av Arthur Hailey från 1965 översättning 1966, originaltitel Hotel
 Hotellet (roman av Ola Klippvik) – en roman av Ola Klippvik från 2010.

Se även 
 Hotell (olika betydelser)